Бой у Арабконака — эпизод русско-турецкой войны, в ходе которого турецкие войска пытались деблокировать Плевну, атаковав занятый незадолго до этого русскими Орхание (совр. Ботевград) со стороны Арабконака. Узнав о намерениях турок 50 тыс. русская армия под началом Гурко выдвинулась навстречу.  турки силами Шакир-паши атаковали фланг русских в районе Арабконака, где командование осуществлял Эллис. Непосредственно наступление турок осуществлялось на участке полковника Гриппенберга. В разгар боя русскую артиллерию заклинило из-за перегрева. Гриппенберг вел своих солдат в атаку с саблей в руке. После перегруппировки сил снаряд русской артиллерии поразил пороховой ящик турок, что смяло ряды наступающих. Поражение на Арабконаке привело к отставке Мехмет-али.

Память 
Бой у Арабконака увековечен на Колонне Славы в Санкт-Петербурге.

Ссылки 
 Бой на Араб Конаке 21 ноября 1877 года

Сражения Русско-турецкой войны (1877—1878)
Сражения 1877 года
Декабрь 1877 года